Cet article présente la composition de l'Équipe de France de kin-ball lors de la Coupe du monde de kin-ball 2007 à Bilbao.

Équipe féminine

 Équipe masculine

Kin-ball en France